Aménophis IV peut désigner :
 Aménophis  (nom grec d'Amenhotep ), le pharaon de l'Égypte antique Akhenaton ;
 Aménophis , une série de bande dessinée de science-fiction de Dieter, Étienne Le Roux et Hubert.

Index égyptologique